Ґетапня () — село в марзі Арарат, у центрі Вірменії. Село розташоване у передмісті Єревана.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арарат